Kuzi-Tesub (Kuzi-Tešub) was koning van Karkemiš in het midden van de 12e eeuw v.Chr.

Hij was de zoon van Talmi-Tešub en stamde daarmee in rechte lijn van Piyaššili die een zoon was van de Hettitische grootkoning Suppiluliuma I. Kuzi-Tesub maakte waarschijnlijk de ineenstorting van het rijk en de val van Hattusa mee tijdens de zgn. brandcatastrofe en Karkemis was een van weinige delen van het Hettietenrijk dat in die dagen overeind bleef. Dit verklaart waarom hij en zijn onmiddellijke opvolgers zich 'grootkoning' van de Hettieten gingen noemen. Hun gezag had waarschijnlijk wel grotere draagwijdte dan alleen het vorstendom Karkemis, maar de noordelijke delen van het voormalige Hettitische rijk waren voorgoed verloren. Kuzi-Tešub is hiermee een interessant vorst omdat hij de continuïteit van althans een deel van de Hettitische beschaving in wat wel de 'donkere tijd' na de val van Hattusa in het prille begin van de IJzertijd belichaamt.

Kuzi-Tešub is geattesteerd uit een aantal verschillende bronnen:
Er zijn twee zegelafdrukken op bullae uit Lidar Höyük met zijn naam en die van zijn vader, waarvan bekend is dat hij vóór de val van Hattusa over Karkemis regeerde
De inscripties van zijn kleinzoon Runtiya van Melid, de Gürün-inscripties
De inscripties van Arnuwanti koning van Melid, mogelijk de opvolger van Runtiya.

Wie hem precies opvolgde is niet helemaal duidelijk. Mogelijk was dat Ir-Tešub II. Na Kuzi-Tešub zijn er nog een aantal vorsten van Karkemis die zich 'grootkoning' noemen, maar er moet een proces van uiteenvallen hebben plaatsgevonden dat resulteerde in de vorming van een aantal kleine neo-Hettitische vorstendommen.

De afstamming van de vorsten van Karkemiš 

Hettitische koning
Persoon in de 12e eeuw v.Chr.